Varias personalidades comparten el apellido Schnabel:
Johann Schnabel, escritor alemán dieciochesco, muerto antes de 1758.
Julian Schnabel, pintor y director norteamericano, nacido en 1951.
Arthur Schnabel, yudoca alemán, nacido en 1948.
Artur Schnabel (1882-1951), pianista austriaco.